Альфредо Хосе Эспиноса Матеус (; род. 22 апреля 1958, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский прелат, салезианец. Епископ Лохи с 20 декабря 2013 по 5 апреля 2019. Архиепископ Кито с 5 апреля 2019.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Выпускники Папского католического университета Эквадора